Hanns Albin Rauter (1895-1949) – militare austriaco
 Bernadette Rauter (1949) – sciatrice austriaca